Příjmení Kapras může nést:
 Jan Kapras (1880–1947), český právní historik a politik
 Jan Kapras mladší (1940–2001), český lékař a genetik
 Jan Nepomuk Kapras (1847–1931), český pedagog a psycholog
 Tomáš Kapras, český scenárista

Externí odkazy